Toura peut désigner :

Géographie 
 La Toura, une rivière de Sibérie ;
 Toura, une ville d'Égypte ;
 Toura, un arrondissement du Bénin ;
 Toura, une commune urbaine du kraï de Krasnoïarsk, en Russie.

Langues 
 Le toura, une langue parlée en Côte d'Ivoire ;
 Le toura, une langue parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Autres 
 Les Touras, un peuple de Côte d'Ivoire ;
 Toura, dieu des Tchouvaches.

Voir aussi 

Homonymie de toponyme